Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 626 dans le monde.

 Route régionale 626 en Slovénie
  dans certains pays